Union High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union High School (Westminster, Colorado), NRHP-ID 99001665
 Union High School (Black River Falls, Wisconsin), NRHP-ID 78000103